Allotria (altgriechisch „fremdartige, nicht zur Sache gehörige Dinge“) steht für:

 Allotria, in der griechischen Philosophie alles, was den Menschen vom Eigentlichen ablenkt
 Allotria (Film), deutscher Spielfilm aus dem Jahr 1936
 Allotria elonympha ist die einzige Art der Nachtfaltergattung Allotria aus der Familie der Eulenfalter
 Allotria in Zell am See, deutscher Spielfilm aus dem Jahr 1963
 Künstlergesellschaft Allotria in München
 Allotria (Hamburg), ehemaliges Varieté

Siehe auch:
 Hallodri